Ядреево — название населённых пунктов в России:

 Ядреево — деревня в Ильинском районе Ивановской области.
 Ядреево — деревня в Порховском районе Псковской области.
 Ядреево — деревня в Угличском районе Ярославской области.